Karpov peut désigner : 
Variante Karpov.

Patronyme 
Karpov (masculin ; ) ou Karpova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Anatoli Karpov (1951-), joueur d'échecs russe.
 Dmitri Karpov (1981), athlète russe.
 Iana Karpova (1986-), top model russe.
 Ielena Karpova (1980-), basketteuse russe.
 Lev Karpov (1879-1921), chimiste et militant bolchevik
 Nikolaï Karpov (1929-2013), joueur de hockey sur glace russe.
 Tatiana Karpova (1960-), historienne d'art soviétique et russe, docteur en histoire de l'art.
 Valeri Karpov (1971-), joueur de hockey sur glace russe.
 Vladimir Karpov (1922-2010), militaire et écrivain soviétique.
 Vladimir Karpov (1947-1990), explorateur et opérateur radio russe. 
Patronyme russe